Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 583 dans le monde.

 Route européenne 583 traversant la Roumanie, la Moldavie et l’Ukraine
  dans certains pays